Enrico Van Lint – fotografo italiano
 Giacomo Van Lint – pittore italiano
 Jacinta van Lint – ex nuotatrice australiana
 Julien Van Lint – ex ciclista su strada e dirigente sportivo belga
 Louis Van Lint – pittore belga
 Pieter van Lint – pittore e disegnatore fiammingo